Западноармянский (западно-армянский) язык () — одна из двух современных разновидностей армянского языка (наряду с восточноармянским), имеющая литературную форму — Ашхарабар.

Это индоевропейский язык, употребляемый армянской диаспорой в Северной и Южной Америке, Европе и Ближнем Востоке, в армянонаселенной области Грузии — Джавахке (Каринский диалект), марзов Ширак (большинство населения использует Каринский диалект), Арагацотна (город Талин и окружающие сёла), частично — в марзах Гегаркуник и Лори. Также в РФ в г. Ростов-на-Дону и прилегающем к нему Мясниковском районе Ростовской области (сёла Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы, Несветай и др.), где компактно проживают армяне-переселенцы с Крымского полуострова, говорящие на нор-нахичеванском (крымском) диалекте западноармянского языка. Также обширно распространен на побережье Краснодарского края и Абхазии, где амшенские армяне составляют большинство армянского населения, говорят на амшенском диалекте, являются выходцами из района Амшен в Западной Армении.

Имеет множество диалектов — нор-нахичеванский (донской, крымско-анийский), ванский, амшенский, константинопольский, арабкирский, диалект области Карин (гюмрийский, джавахкский, карсский, эрзрумский) и др., которые в свою очередь подразделяются на субдиалекты.

Количество говорящих — 879 612 (без учёта данных по отдельным диалектам). Общее количество говорящих на западноармянском и всех его диалектах, по новым, и более полным данным превышает 1 000 000 человек (с учётом групп западных армян в местах их компактного проживания в России — ново-нахичеванские и амшенские армяне, Абхазии — амшенские армяне, Грузии — джавахкские армяне, и Армении — гюмрийские и севанские армяне). Литературный западноармянский язык сложился в начале XIX века на основе константинопольского диалекта.

В настоящее время ведутся дебаты о признании западноармянского языка в качестве равноправного варианта армянского языка в Армении, наряду с восточноармянским.

На западноармянском также говорят и небольшие оставшиеся армянские общины в Турции. Но западные армянские диалекты использует только небольшой процент этнических армян в Турции, с 18 процентами среди армянского населения в целом и лишь восемью процентами среди молодежи..

21 февраля 2009 года в международный день родного языка UNESCO опубликовала новую редакцию атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, и западноармянский язык в Турции там был отмечен как «безусловно находящийся под угрозой исчезновения».

Отличия от восточноармянского 
 Более архаичный словарный состав, ближе к грабару, чем восточноармянский.
В конце 12 века было создано армянское Киликийское царство, и во время взаимоотношений с крестоносцами западноармянский заимствовал из старофранцузского административные, экономические и социальные термины. В XI веке в алфавит ввели буквы для обозначения звуков «o» и «f» (օ, ֆ).
 Как и в восточном варианте и грабаре интересен факт наличия форм с окончанием на -l (речь тут об инфинитивах, в восточноармянском кроме инфинитивов на -l есть и причастия прошедшего времени на -l), каковые формы наличествуют также в славянских языках и «тохарских» ( и , рус.:талая вода, опалая листва; любил, думал).
 Глухим согласным восточноармянского в ряде случаев соответствуют звонкие, а звонким глухие: tu(n) — du и Krikor,Kirkor — Grigor; Ashod — Ashot.
 Множественное число в косвенных падежах получает окончание по u-склонению, а не по i-склонению
Nkar-ner-u — вместо Nkar-ner-i «рисунков».
 глагол «быть» имеет форму «əllal» вместо «linel», как в восточноармянском, подобная же форма глагола быть есть в арцахском диалекте (который относят, обычно, все же к um — «восточной» ветви, также и по географич. признаку) «əllal»
 Настоящее время (praesens) образуется синтетически с использования префикса g(gə), соответствующего восточноармянскому ke- и русской частице «ка» («пойдем-ка»).
Формы -um плюс вспомогательный глагол неупотребительны.

Например: «Hayeren ge-hos-ik'?» — «Вы говорите по-армянски?»

При устном общении, особенно между носителями диалектов западноармянского и носителями восточноармянского литературного языка могут возникнуть существенные трудности — однако письменный язык понятен при чтении текста. Идентификатор языка в кодировке ISO 639-1 для обоих вариантов hy. В трехбуквенной кодировке ISO 639-3 для западноармянского hyw, для восточноармянского hye.

Орфография 
Используется традиционная орфография, «классическая» или «маштоцевская». Реформированное в Советской Армении правописание не используется.

алфавит:
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ aip, pen, kim, ta, iech, za, ee, yt, to
 Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ zhe, ini, liun, khe, dza, gen, ho, tsa, ghad,
 Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ dje, men, hi, nu, sha, vo, cha, be, che,
 Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք ra, se, vev, diun, re, tso, hiun, piur, ke
 Օ Ֆ o, fe
Четыре ряда, включающие в себя по 9 букв

Произношение.  и .

Примечания к таблице 
Надписное «h» () здесь обозначает придыхание; апостроф () обозначает эйективные согласные.

 В  e . Так как y  выпадает при словосложении, например, եղբայր (ełbayr,  ‘брат’, но մորեղբայր (morełbayr,  ‘брат матери’.
 После реформы орфографии, наименование буквы «լ» произносится .
 Только в Мащдоцианском правописании в начале слова или морфемы.
 В анлауте vo , в других случаях o . Звук  синкопируется при словосложении, e.g., որդի (ordi,  ‘сын’, однако քեռորդի (k‘eṙordi,  ‘сын дяди со стороны матери’.
 В «Абегяновском» реформированном алфавите буква «տ» произносится .
 На нынешний момент, однако, только иранские армяне произносят ; в языке восточных армян в Республике Армения классическое армянское  (ր) перешло в .
 В реформированной орфографии эта буква заменилась сочетанием «ու», которое читается в этом случае как .
 Как правило, читается , но наличествуют исключения. В грабаре աւ , если за ним следует согласный, читается как , например, աւր (awr, , ‘день’). (В средние века данное слово произносилось  и с XIII века пишется уже օր (ōr), в связи с вышеупомянутым введением буквы «օ». Сочетание ու (первоначально читаемое или же ) дало {{IPA|/u/}у}; сочетание իւ (iw ю) традиционно читается {{IPA|/ju/}ю} (реформа правописания в Советской Армении заменила իւ на յու ю).ՅԱ Я, յա я . ՅՈ /Ё/   յո / ё /  
 В «Абегяновском» реформированном алфавите название буквы «փ» произносится .

Например, часто встречающееся окончание «-ян» [-йан] у части армянских фамилий считается исконным формантом, поссесивным суффиксом, вероятно унаследованным от индоевропейской языковой общности. В древнеармянском данный суффикс писался как «-եան» [-ean], в 40-х годах XX в. после «Абегяновской» реформы армянской орфографии в восточно-армянском литературном Арм. ССР языке было принято написание «-յան» [-yan], а западно-армянский сохранил традиционное написание «-եան»' [-ean].

Далее:

Гласные : ē > [e]: sēr [seɾ] ‛любовь’ ō (aw) > [o]: dōn [don] ‛праздник’ u (ow) > [v] (между согласным и гласным): stuer [stveɾ] ‛тень’ ē > [e]: uzē [uze] ‛хочет’

Дифтонги iw > [ju]: iwġ [juʁ] ‛масло’ iw > [ju]: ciwn [ts jun] ‛снег’ ea > [ja]: geankʿ[gjankʰ] ‛жизнь’ oy > [uj]: koyn [kujn] ‛цвет’ eō > [jo]: arteōkʿ [aɾtjokʰ] ‛разве’ Согласные (сонорные) y > [h]: yačax [hatʃaχ] ‛клиент’ w > [v]: awaz ‛песок’ [avaz] (меж- ду гласными) w > [v]: law [lav] ‛хорошо’, tʿiw [tʰiv] ‛число’ y > 0 (кроме односложных слов): arkʿay [aɾkʰa] ‛король’, mejarkoy [medz aɾko] ‛почтенный’

Лексика (словарный состав) 
Западноармянский сохранил большее количество архаизмов, чем восточноармянский, многие корни напрямую продолжают индоевропейские, среди заимствований выделяются неясной этимологии, выделяемые уже в Грабаре, заимствования из греческого, персидского (разновременные), латыни, также: тюркизмы — впрочем немногочисленные и наличествующие главным образом в диалектах Ростовской области в России — как из огузских, так и из вымершего куманского, романизмы (термины относятся ко времени Киликийского армянского государства) есть также и небольшое количество русизмов (в том числе интернационализмы через русское посредство, например, «техника»)

Индоевропейские корни в западноармянском, включая грабарные архаизмы 
Таблица в виде транслитерации с традиционной Машдоцианской орфографии показывает ряд корней сохранившихся в западноармянском и их соответствия в других индоевропейских языках. ()

Морфология 
Грамматика имеет более флективный облик и в целом — как в имени, так и в глагольных формах — более архаична

Имя 
В западноармянском 6 падежей: именительный, винительный, родительный, дательный, аблатив (исходный), творительный. Именительный отличается от винительного только в местоимениях, родительный и дательный совпадают. Существуют 2 числа — единственное и множественное. Падежи во множественном числе, как и в восточноармянском, формируются агглютинативно, но используя косвенный показатель -u, а не -i, что показательно для подавляющего большинства западноармянских диалектов и является одним из отличительных признаков. Грамматического рода нет. Различается категория личности-вещи.

Известно, что в диалекте донских армян России (как и во многих других и в грабаре) существует послеложное образование местного падежа — локатива, при этом отличающееся от аналогичной грамматически послесловной принятой формы в вост.-арм. языке. Например, форма местного падежа слова, «кʰахакʰ» — «город», на вост. арм. языке звучит «кʰахакʰум», в диалекте же донских армян «кʰахакʰи меч», в то же время, подобная форма форма местного падежа «кʰахакʰи меч» используется также и в вост. арм. языке как альтернатива с «кахакум». Образуется от род-дат падежа плюс послелог «меч».

Склонение определяется по форме родительного падежа (генетива). Существуют различные склонения, одно в западноармянском является доминирующим (генетив на i), в то время как большинство остальных склонений постепенно упрощаются, и часто в разговорной речи многие формы заменяются на склонение i, приобретающее статус правильного(регулярного):

Артикли 
В западноармянском существуют определённый и неопределённый артикли. Неопределённым артиклем в з.-а. является , которое следует за существительным:

mart mə ('человек', им. пад., ед.ч.), martu mə ('человека', род.пад., ед.ч.)

Определённый артикль является постпозитивным (как в румынском и болгарском), и имеет одну из двух форм: -ə или -n, в зависимости от того, является ли конечный звук слова гласным или согласным, а также от начала следующего слова (гласного или согласного звука):

martə ('человек', им.;ед.)
karin ('ячмень(зерно)' им.;ед.)
но:
Sa martn e ('Это именно тот человек, мужчина')
Sa karin e ('Это именно ячмень')

Неопределённый постпозитивный артикль mən подобно определённому -ə приобретает форму с -n:

mart mə ('человек, мужчина (вообще)', Nom.sg)
но:
Sa mart mən e ('Это — мужчина')

Прилагательные 
Имена прилагательные не меняются в современном западноармянском по лицам и числам (как в англ.) и предшествуют существительным:

aheg martə ('добрый человек, хороший человек', Nom.sg)
aheg martun ('хорошему человеку', Gen.sg)

Глаголы (с ук-ем отличий спр. по вариантам) 
Глаголы имеют 2 серии форм презентные и имперфектные. Исходя из этого, все другие времена и наклонения формируются с помощью различных частиц и аналитических конструкций. Существует третья форма, претеритная, в Западноармянском она не принимает каких-либо частиц. Приводятся данные Западноармянского «койнэ», данные диалектов могут существенно отличаться как друг от друга, так и от «общей» литературной нормы.

Настоящее время имеет 3 спряжения на (a, e, i):

{| width="30%"
| ||sirel'любить' ||khôsil'говорить' ||gartal'читать'
|-
|yes (я) ||sirem ||khôsim ||gartam
|-
|tun (ты) ||sires ||khôsis ||gartas
|-
|an (он/она/оно) ||sirê ||khôsi ||garta
|-
|menk (мы) ||sirenk' ||khôsink' ||gartank''''
|-
|tuk (вы) ||sirêk' ||khôsik' ||gartak'|-
|anonk (они) ||siren ||khôsin ||gartan|}

Интересный фактГ. Ачарян «История армянского языка», Ереван 1951 г.А. Григорян « Учебник армянской диалектологии», Ереван 1957 г.: нор-нахичеванский (крымско-анийский) диалект донских армян (а точнее субдиалект сёл Чалтырь и Крым) по сей день сохраняет спряжение u, существовавшее ещё в древнеармянском языке, правда оно довольно редкое. К нему принадлежит всего несколько глаголов. Примеры: k’tsutsunum, k’tsutsunus, k’tsutsune, k’tsutsunuk, k’tsutsunun, k’tsutsununk; g’ulum, g’ulus, g’ule, g’uluk, g’ulun, g’ulunk; g’desnum, g’desnus, g’desne, g’desnuk, g’desnun, g’desnunk; k’temuztsunum, k’temuztsunus, k’temuztsune, k’temuztsunuk, k’temuztsunun, k’temuztsununk и т. д.;

В армянском наличествуют категории лица и числа, также времени, наклонения и аспекта(вида) .

Западноармянский унаследовал от Праиндоевропейского две серии синтетических аффиксов (флексий) в общем соответствующих «презентной» или общей серии, и серии «прошедшего времени»:

Настоящее время образуется частицей gə перед "present"ой формой, кроме yem (азъ есмь), unim (имею, у меня есть), kidem (знаю) and gərnam (могу), а футур с частичкой bidi:

Yes kirk'ə gə gartam  (я читаю книгу, Pres)
Yes kirk'ə bidi gartam  (прочту книгу, Fut).
Исключая: bidi əllam, unenam, kidnam, garenam (соответственно глаголов: я буду (быть); иметь, знать, возмочь (иметь возможность)).

В Западноармянском, частица «gor» идет после глагола, образую так называемую прогрессивную форму,:
" Yes kirk'ə gə gartam gor (я читаю книгу все ещё, продолжаю чтение)

Полная таблица спряжения Настоящего времени индикатива изъявительного наклонения (с указанием и Западноарм. форм и Восточных):

 Презенс 

 конечное /j/ в многосложных славах является «немым».

 Футурум 
В отличие от Восточноармянского, где футур образуется с помощью причастия буд. вр-ни на -լու (-lu) с последующим вспомогательным гл-лом լինել (linel) «быть» в настоящем времени и соответствующем лице и числе. (Данная форма идентична Западноармянскому Непрошедшему Нецесситативу) В Западноармянском же футурум в общем образуется синтетической формой гл-ла с предшествующей частицей պիտի (bidi). (Эта форма идентична с Восточноармянским Непрошедшим Нецесситативом)

Во всех формах, где есть комбинацияու + ե (e.g.(например), կարդալու եմ, etc.(и так далее)), появляется эпентетический звук «йод»: kardalu em.

 Имперфект 
Образование имперфекта подобно образованию форм настоящего времени в обоих формах лит. языка — как в Западноармянском, так и в Восточноарм. Восточный использует: -ում (-um) причастие с имперфектом гл-ла լինել (linel «быть»). В Западноарм. форма имперфекта синтетическая образуется гл-ом с предшествующей частицей կը gë /gә/.

Во всех формах, Восточном и Западном, при спряжении Имперфекта можно встретить комбинацию էի (e.g. (то есть), սիրում էիմ/կը սիրէիմ, etc. (м так далее), тут наблюдается эпентетический звук «йод»: sirum ēi ; gë sirēi .

 Претерит 
Может быть назван как Претерит, так и Перфект или Аорист. Во всех формах армянского языка образование этого времени является синтетическим, путём убирания маркера инфинитива и тематического гла-го, то есть:
· глаголы класса I и II (в обоих формах) добавляют -եց (-ec῾);
· Гл-лы класса III добавляют -աց (-ac῾).

Аффиксы претерита схожи с имперфектными аффиксами глагола (Вост. լինել linel, Зап. ըլլալ ëllal)

У гл-ов III класса (a-тематические основы), претеритная основа и основа прошедшего времени явл-ся идентичными.

 Примеры 

 Субъюнктив (оптатив) 
Данное наклонение наличествует в обеих ветвях. Имеется 2 времени : не-прошедшее (Презенс, etc…) и прошедшее (перфектум, etc …). Главный маркер этого наклонения — отсутствие частицы «gë».Непрошедшая форма просто обычная форма, идентичная презенсной, но без предшествующей частицы так же во многих и.-е. языках:
Udem

Udes

Udê

Udenk'

Udêk'

UdenПрошедшее форма есть простая «имперфектная» форма, опять-таки так же во многих и.-е. языках:

sirēi

sirēir

sirēr

sirēink῾

sirēik῾

sirēin

 Повелительное Наклонение (Императив) 

1Опциональные формы

В обеих формах императив состоит из аффирматива (подтвердительной формы) и негатива — отрицательной таковой, различая единственное и множественное число (во втором лице). В Западноармянском также используется форма 1го лица мн. числа.

{| class="wikitable" style="width:90%"
! Восточный
! Западный
! значение
|- valign=top
| Խոսի՜րXosir!
| Խօսէ՜Xōsē!
| Говори!
|- valign=top
| -- || Մի՜ կարդանք'''Mi gartank῾!'
| Не читаем!
|- valign=top
| Սիրեgե՜քSirec῾ek῾!
| Սիրեgէ՜քSirec῾ēk῾!
| Любите!!
|}

 Долженствовательное наклонение 

В обоих разновидностях литературного армянского языка наличествует долженствовательное наклонение. Причем и восточноармянский и западноармянский различают 2 формы — прошедшую (praeteritum) и непрошедшую (non-praeteritum) . Восточноармянские формы образуются препозицией частицы piti перед формами Оптатива. Западноармянские формы образуются из -lu будущего причастия с формами вспомогательного гл-ла әllal (быть)Заметьте, что в восточноармянском частичка piti по написанию тождественна Западноармянской частице bidi, означая, что восточноармянский Нецесситатив идентичен по образованию формам западноармянского Futurum indicativi и Сonditionalis’а. Также следует отметить, что западноармянский нецесситатив соответствуют восточноармянскому Futurum indicativi (и Futurum perfecti (см. ниже)):

 Неличные формы гл-ла 

 Инфинитив (неопределенная форма) 
Инфинитив формируется из основы, тематической гласной, и с аффиксом -լ (-l).

Окончания зависят от грамматического спряжения. Западноармянские спряжения — в количестве трех являются более консервативными, сохрания i-серию, в то время как в Восточноармянском их всего 2,вместо 1, 2го и 3го спр-ий на:a, e, и i, сохраняются только серии с a, e,формы на i в восточноармянском примыкают к спряжению на e:

 Participium Futurum 
В обеих формах арм. языка встречаются формы прич. буд. вр-ни на -լու (-lu). В западноарм. есть дополнительное причастие на -լիք (-lik῾):

 Praesens et Praeteritum Participia (Причастия Настоящего и Прошедшего времени) 

 Praesens 
В восточноармянском три формы причастия презенса, в то время как западноармянский всего одну. Две формы восточноармянского это формы: -ում (-um) (для всех классов гл-лов) и -լիս (-lis); оба восточноармянских аффикса на презенсную основу. Однако и Западноармянский и восточноармянский имеют общую форму на -ող (-oġ), которая приращивается к основам прошедшего времени; часто образующиеся т. о. слова становятся : ուսանող (usanoġ учащийся, студент) [из. ուսանել usanel изучать)].

 Praeteritum 
Все аффиксы приращиваются к основам прош. времени. В обоих формах арм. языка существуют идентичные формы страд. прич. прош. вр-ни на -ած (западноарм. -aj/восточноарм. -aç). А отличия наличествуют в формах причастий действ. залога прош. времени. Западноармянское использует флекстивный аффикс -եր (-er) для всех спряжений, в то время как восточноарм. использует форму на -ել (-el).

 Основы (базисы) 
У гл-ла 2 главные основы, «настоящая» и «прошедшая». Что касается спряжения I/II, «прошедшая» основа идентична презентной таковой, которою в основном является часть глагола с отброшенной тематической гласной и окончанием:

Наращение для третьего спряжения может быть иногда в форме -եց' (-ec῾'').

Местоимения

Примечания

Литература 
 статья А. Донабедян, Л. С. Овсепян, Р. К. Сакапетоян. Западноармянский литературный язык стр. 291 еt alii в книге «реликтовые индоевропейские языки передней и Центральной Азии»,Москва, изд. Academia 2013.

Ссылки 

 К 115-летию Г. С. Джалашьяна

Армянский язык
Западноармянский язык